Zollar steht für:

 eine im Jahr 2019 eingeführte Währung in Simbabwe

Personen:

 James Zollar (* 1959), US-amerikanischer Jazztrompeter und Flügelhornist
 Jawole Willa Jo Zollar (* 1950), US-amerikanische Tänzerin und Choreographin